L'utilité est le caractère de ce qui est utile. Est utile ce qui a la capacité d'être un moyen en vue d'une finalité donnée. Plus spécifiquement, se dit d'une chose ou d'une personne qui rend service. La notion d'utilité est centrale dans plusieurs contextes, dans la mesure où une chose utile acquiert une valeur en fonction de la finalité qui lui échoit.   

Le terme "utilité" peut ainsi désigner :
 l'utilité, notion au cœur de problèmes éthiques, politiques, esthétiques et ontologiques, parce qu'une chose utile n'est pas considérée pour elle-même, mais seulement pour sa capacité à servir une fin qui lui est extérieure ;
 l'utilité, une notion centrale de l'utilitarisme ;
 une utilité en industrie est un fluide énergétique utile à plusieurs lignes de production ;
 la valeur d'usage, valeur d'un bien en tant qu'il sert à satisfaire un besoin ou un désir (voir aussi l'utilité en économie) ;
 l'utilité marginale, notion d'économie ;
 l'.